El término mimo puede referirse a:

 El mimo, un género literario de la Antigua Grecia basado en la improvisación de escenas de la vida cotidiana.
 Mimo, actor que ejecuta la técnica teatral de la pantomima, creada en la época de la Antigua Grecia y practicada hasta hoy;
 El mimo corporal, técnica de teatro físico creada por Étienne Decroux (1898 - 1991).
 La tecnología de comunicación inalámbrica MIMO, de Multiple-input, Multiple-output (Múltiple entrada Múltiple salida).
 Mimo, nombre vernáculo de Nicotiana glauca en la Isla de Fuerteventura (Canarias).